Соломон Шульман:
 Шульман, Соломон Ефимович (1936—2017) — писатель, сценарист и кинорежиссёр, путешественник.
 Шульман, Соломон Самуилович (1918—1997) — советский протозоолог, паразитолог, доктор биологических наук.